Montana, az USA egyik tagállama
Montana, Montana állam himnusza
Montana, település Svájcban Sierre körzetében, a Valais kantonban 
Montana, Bulgária egyik megyeszékhelye
Montana, Frank Zappa egyik dala
Montana, maja romváros Guatemalában